Congreso Nacional es un término usado por varios partidos políticos y legislaturas.

Partidos y agrupaciones

 Congreso Nacional de Indios Americanos, organización amerindia más antigua de Estados Unidos
 Congreso Nacional Indio, uno de los partidos políticos más importantes de la India
 Congreso Nacional del Pueblo, partido político guyanés de tendencia socialista
 Congreso Nacional Africano, partido político oficialista de Sudáfrica

Legislaturas

 Congreso de la Nación Argentina
 Congreso Nacional del Brasil
 Congreso Nacional de Bolivia
 Congreso Nacional de Chile
 Congreso Nacional del Ecuador
 Congreso Nacional de Nicaragua
 Congreso Nacional de Honduras
 Congreso de la República de Colombia
 Congreso de la República de Guatemala
 Congreso de la República de Venezuela
 Congreso de Paraguay
 Congreso Popular Nacional de China